Liabeuf est le nom de famille de plusieurs personnes :

Jean-Jacques Liabeuf, un anarchiste français

Cédric Liabeuf, un footballeur français

Guillaume Liabeuf, un rugbyman français